A kokuhaku (告白, japán szó, jelentése vallomás, beismerés) a következőket jelölheti:
Kokuhaku, japán filmdráma Nakasima Tecuja rendezésében (2010)
Kokuhaku, a Chatmonchy japán együttes harmadik stúdióalbuma (2009)